la prima fu combattuta nel 67 a.C. durante la terza guerra mitridatica, tra un legatus di Lucio Licinio Lucullo e l'esercito di Mitridate VI del Ponto;
 la seconda e più famosa fu quella che vide Gaio Giulio Cesare sconfiggere Farnace II del Ponto nel 47 a.C., e pronunciare la famosa frase Veni, vidi, vici, per la rapidità con cui ottenne la vittoria.